Hohleborn bezeichnet folgende Orte:
Hohleborn (Floh-Seligenthal), einen Ortsteil der Gemeinde Floh-Seligenthal in Thüringen
Hohleborn (Bad Salzungen), einen Ortsteil der Stadt Bad Salzungen in Thüringen